Matta ist der Familienname folgender Personen:

 Cristiano da Matta (* 1973), brasilianischer Automobilrennfahrer
 Gavino Matta (1910–1954), italienischer Boxer
 Giovanni Matta, spanischer Maler und Holzbildhauer
 Gordon Matta-Clark (1943–1978), US-amerikanischer Architekt und Konzeptkünstler
 Nilson Matta (* 1949), brasilianischer Jazzmusiker
 Paloma Matta (1945–2017), französische Schauspielerin
 Roberto Matta (1911–2002), chilenischer Maler
 Thomas Matta (* 1966), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Youssef Matta (* 1968), israelischer Geistlicher, melkitischer Erzbischof von Akka

Matta steht für:
 Matta (Ort), Ort an der afghanisch-pakistanischen Grenze
 Matta (Alp), Alm in Liechtenstein
 Matta (Gattung), Gattung aus der Familie der Tetrablemmidae
 Alfa Romeo Matta, einen Geländewagen des italienischen Automobilherstellers Alfa Romeo

Siehe auch:
 Mata